Vintergatan syfta på:

 Vintergatan – den galax som solsystemet tillhör
 Vintergatsbandet –  projektionen av galaxen Vintergatans huvudplan på himmelssfären
 Vintergatan (kalender) – en årlig litterär kalender utgiven av Sveriges Författareförening 1894–1901 och 1922–1971
 Vintergatan (TV-serie) –  en rad svenska science fiction-serier
 "Vintergatan" (vals) – en låt av Jules Sylvain ursprungligen skriven till en sommarrevy på Odeonteatern 1927 under namnet Tusen och en natt
 Vintergatan, Skellefteå – ett köpcentrum i centrala Skellefteå.
 På Vintergatan – ett radioprogram som sändes 1969-1974 och som var föregångare till Vinter i P1
 Vintergatan (pjäs) – (Kennen Sie die Milchstrasse), en pjäs av Karl Wittlinger 
 Wintergatan – en popgrupp
 Vintergatan (visualiseringsmodell) - en visualiseringsmodell för komplexa flöden
 M/S Vintergatan – svenskt fartyg